Bernhard zu Solms-Braunfels ist der Name folgender Personen:

* Bernhard zu Solms-Braunfels (Offizier, 1800) (1800–1868), deutscher General der Kavallerie
 Bernhard zu Solms-Braunfels (Offizier, 1839) (1839–1867), österreichischer Offizier